Asa Fitch ist der Name folgender Personen:

* Asa Fitch (Politiker) (1765–1843), US-amerikanischer Offizier, Arzt und Politiker
 Asa Fitch (Entomologe) (1809–1879), US-amerikanischer Naturhistoriker und Entomologe